El término indicador puede referirse a :

 Instrumento que sirve para mostrar o indicar algo, por ejemplo:
la aguja en un reloj o en un cuadro de mandos, etc.

 Cuantificador, entendido como procedimiento que permite cuantificar alguna dimensión conceptual y que, cuando se aplica, produce un número. Suele ser empleado para comparar desempeños entre períodos o entre entornos geográficos o sociales.

 Indicador, en química, un elemento o dispositivo que muestra cierto cambio según el medio en el cual se encuentra.

 Indicador o hipótesis indicadora, en epistemología, una proposición que relaciona un fenómeno observable con un hecho no observable y que sirve, por lo tanto, para "indicar" o sugerir la existencia de ciertas características de este último.

 En economía y demografía:
 indicadores sintéticos 
 indicadores parciales